Heksenmelk (baby) bij pasgeboren baby's.
 Heksenmelk (plant)